Палинур — персонаж римской мифологии, сын Иаса, кормчий Энея в Энеиде.
 (4832) Палинур — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.